Le championnat du Brésil de football 1983 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Flamengo.

Première phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Play-off 
 Paysandu 1-3 Campo Grande
 Sport Recife 2-1 Alagoano
 Goiás 3-2 Juventus
 Botafogo 3-1 Ferroviário
Campo Grande, Sport Recife, Goiás and Botafogo qualifiés.

Seconde phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Troisième phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

1/4 de finale 
 Atlético Paranaense 2-1 ; 0-1 São Paulo
 Vasco da Gama 1-2 ; 1-1 Flamengo
 Goiás 0-0 ; 2-2 Santos
 Sport Recife 0-0 ; 1-4 Atlético Mineiro

1/2 finales 
 Santos 2-1 ; 0-0 Atlético Mineiro
 Flamengo 3-0 ; 0-2 Atlético Paranaense

Finale 
 Santos 2-1 ; 0-3 Flamengo
Flamengo  remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1983
Brésil
1983 au Brésil